Gli Island Games 1999 (it. Giochi delle Isole 1999), ottava edizione della competizione, si svolsero sull'Isola di Gotland dal 26 giugno al 2 luglio 1999.

Medagliere

Sport
 Atletica leggera
 Badminton
 Calcio
 Ciclismo
 Golf
 Nuoto
 Pallacanestro (M - F)
 Pallavolo
 Tennis
 Tennis da tavolo
 Tiro a segno
 Tiro con l'arco
 Triathlon
 Vela

Collegamenti esterni